Забит Сабирович Хеирбеков (род. 5 июня 1968) — генерал-лейтенант ВКС РФ, заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по материально-техническому обеспечению.

Биография 
Уроженец Кусарского района Азербайджанской ССР.

До января 2011 года был заместителем командующего 35-й армией по вооружению.

С февраля 2016 года в звании полковника служил в Свердловской области на посту начальника штаба материально-технического обеспечения Центрального военного округа.

Позже занимался созданием инфраструктуры объектов капитального строительства на российской военной базе Хмеймим в Сирии на посту начальника тыла.

С декабря 2016 года по сентябрь 2018 года — начальник Омского автобронетанкового инженерного института.

С 10 сентября 2018 года — заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ по материально-техническому обеспечению.

Указом Президента Российской Федерации № 355 от 11 июня 2021 года Забиту Сабировичу Хеирбекову присвоено звание генерал-лейтенанта.

Международные санкции 
21 июля 2022 года на фоне продолжающегося вторжения РФ на Украину попал под санкции ЕС.

Награды 
 Орден «За военные заслуги»
 Медали ордена За заслуги перед Отечеством I и II степеней
 Медаль Суворова
 Медаль «За боевые отличия»
 Медаль «За воинскую доблесть» I степени
 Медаль «За отличие в военной службе» I, II и III степеней
 Медаль Генерал армии Хрулёв
 Медаль «100 лет Военно-воздушным силам»
 Медаль «Стратегическое командно-штабное учение „Кавказ — 2012“»
 Медаль «За отличие в службе в Сухопутных войсках»
 Медаль «За заслуги в материально-техническом обеспечении»
 Медаль «Участнику военной операции в Сирии»
 Медаль «За освобождение Пальмиры»
 Медаль «За вклад в химическое разоружение»
 Медаль «За ратную доблесть»
 Медаль «Участнику контртеррористической операции на Кавказе»
 другие медали

Примечания 

Начальники Омского автобронетанкового инженерного института
Участники военной операции России в Сирии
Награждённые медалью «За ратную доблесть»
Заместители Главнокомандующего ВКС России